Arbeiter-Union steht für oder ist Namensbestandteil von
Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union (FAU), anarchosyndikalistische Gewerkschaft
Kommunistische Arbeiter-Union Deutschlands (KAUD), kommunistische Organisation 
Freie Arbeiter-Union Deutschlands (FAUD) 
Allgemeine Arbeiter-Union – Einheitsorganisation (AAUE, auch AAU-E) antiparlamentarische und antiautoritäre rätekommunistische Organisation
Siehe auch:
 Arbeiterverein